Novaglie ima više značenja:
 Novaglie, Lecce
 Novaglie, Verona